Alfi Conteh-Lacalle – calciatore spagnolo naturalizzato sierraleonese, attaccante
 Fernando Sáenz Lacalle – arcivescovo cattolico e missionario spagnolo
 José Lacalle – clarinettista, compositore, direttore d'orchestra e critico musicale spagnolo naturalizzato statunitense
 Luis Alberto Lacalle – politico uruguaiano
 Luis Alberto Lacalle Pou – politico uruguaiano, presidente dell'Uruguay dal 2020